Correio — sistema de envio e recebimento de correspondências
 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — sistema postal do Brasil
 CTT — sistema postal de Portugal
 Correios de Angola — sistema postal de Angola
 Correios de Cabo Verde — sistema postal de Cabo Verde
 Correios da Guiné-Bissau — sistema postal da Guiné-Bissau
 Correios de Moçambique — sistema postal de Moçambique
 Correios de São Tomé e Príncipe — sistema postal de São Tomé e Príncipe
 Correios de Timor-Leste — sistema postal de Timor-Leste

Desambiguações de comunicações